Ангушт:

 Ангушт — историческое название нынешнего села Тарское.
 «Ангушт» — российский футбольный клуб из Назрани.
 Ангушт — единица длины в государстве Великих Моголов.